

Єсім — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Єсім — село, Аксуатський район, Абайська область